Il doppio del Warsaw Open 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.

Liezel Huber e Magdalena Maleeva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Silvia Farina Elia e Francesca Schiavone hanno battuto in finale 3-6, 6-2, 6-1 Gisela Dulko e Patricia Tarabini.

Teste di serie

  Elena Lichovceva / Vera Zvonarëva (semifinali)
  Silvia Farina Elia / Francesca Schiavone (campionesse)

  Tina Križan / Katarina Srebotnik (primo turno)
  Elena Bovina / Denisa Chládková (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Warsaw Open 2004